Wired to the Moon är ett album från 1984 av Chris Rea.

Låtlista
Bombollini 	
Touche d'Amour 	
Shine, Shine, Shine 	
Wired to the Moon 	
Reasons 	
I Don't Know What It Is But I Love It 	
Ace Of Hearts 	
Holding Out 	
Winning

Musikalbum 1984
Album av Chris Rea